Die Liste der FDP-Bundeshauptausschüsse enthält alle Bundeshauptausschüsse der Freien Demokratischen Partei in den Jahren 1949 bis 1994. Der FDP-Bundeshauptausschuss wurde als sog. „Kleiner Parteitag“ bezeichnet.

Frequenz 
Der Bundeshauptausschuss tagte in der Regel zweimal im Jahr zumeist einen Tag lang parteiöffentlich. Gelegentlich tagte er öffentlich; in den Jahren 1962, 1976, 1980 und 1982 tagte er gar nicht. Nach der Bundessatzung von 1968 gehörten dem Bundeshauptausschuss insgesamt 125 gewählte Mitglieder an, davon 63 nach der Mitgliederzahl der Landesverbände und 62 nach der in einem Bundesland bei der letzten Bundestagswahl abgegebenen Wählerstimmenzahl. Die meisten der insgesamt 75 Sitzungen fanden in Bonn und Mainz statt; zwei Sitzungen des Bundeshauptausschusses wurden abgesagt. Dreimal tagte der Bundeshauptausschuss als Europatag.

Bundeshauptausschüsse 1949–1994

Quellen 
 Stuttgarter Leitlinien einer liberalen Bildungspolitik. Beschlossen vom F.D.P.-Bundeshauptausschuß am 18. März 1972 in Stuttgart, Vorwort von Walter Scheel, liberal-Verlag, Bonn 1972.
 Thesen liberaler Kommunalpolitik. Beschlossen auf dem 26. Ordentlichen Bundesparteitag Mainz 1975 und auf dem Bundeshauptausschuß am 29.4.1978 in Berlin, Bonn 1978.
 Wiesbadener Leitlinien liberaler Medienpolitik beschlossen auf dem 24. Ordentlichen Bundesparteitag 1973 der F.D.P. in Wiesbaden. Liberale Leitlinien neuer Medien beschlossen auf dem Bundeshauptausschuß der F.D.P. am 1.12.1979, Bonn 1979.
 Leitlinien liberaler Kommunalpolitik. Verabschiedet vom Bundeshauptausschuß am 24.10.1987 in Baden-Baden, Bonn 1987.
 Liberale Außenpolitik für das vereinte Deutschland. Beschluß, Bundeshauptausschuß der F.D.P. am 25. Mai 1991, Hamburg, Bonn 1991.

Literatur 
 Jürgen Dittberner: Die FDP. Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2. Aufl., Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-531-17494-5, S. 170–172.
Peter Juling: Programmatische Entwicklung der FDP 1946 bis 1969. Einführung und Dokumente. Anton Hain Verlag, Meisenheim 1977, ISBN 3-445-01529-5.
 Heino Kaack: Zur Geschichte und Programmatik der Freien Demokratischen Partei. Grundriß und Materialien. Anton Hain Verlag, Meisenheim 1976, ISBN 3-445-01380-2.
 Heino Kaack: Die F.D.P. Grundriß und Materialien zu Geschichte, Struktur und Programmatik. 3. aktualisierte und erweiterte Aufl., Anton Hain Verlag, Meisenheim am Glan 1979, ISBN 3-445-01932-0.

Einzelnachweise 

Bundeshauptausschuss
FDP-Bundeshauptausschuss
FDP-Bundeshauptausschuss